Blatnice, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Blatnice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina 
Blatnice pod Svatým Antonínkem, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale